Рекреа́ция ( «восстановление») — комплекс оздоровительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности здорового, но утомлённого человека.

Понятие охватывает все виды отдыха — санаторно-курортное лечение, туризм, любительский спорт, рекреационное рыболовство и т. п. Восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и трудоспособности путём отдыха вне жилища: на природе, в туристической поездке и т. п. Специализированными предприятиями для рекреации считаются санатории, профилактории, пансионаты и другие. Понятие стало использоваться в 1960-х годах в физиологической, медицинской, социально-экономической литературе, по проблемам восстановления сил и здоровья рабочих.

В постсоветских странах сформировались крупные районы отдыха, которые можно разделить на несколько групп. Районы, возникшие на основе природных условий и ресурсов: Кавказские Минеральные Воды, Марциальные Воды, Черноморское побережье России, Абхазии и Грузии, горные курорты Кавказа, курорты Иссык-Куля, охраняемые природные территории Башкортостана, Южный берег Крыма и др.

Устаревшие значения слова «рекреация» — каникулы; перемена в школе; помещение для отдыха.

Примечания

Ссылки 
 Статьи о рекреации на сайте туристической библиотеки

Отдых